St. Bartholomäi oder St. Bartholomaei steht für:

 St. Bartholomäi, früherer deutscher Name von Palamuse, Gemeinde in Estland

Kirchen:
 St. Bartholomäi (Zerbst/Anhalt), Sachsen-Anhalt
 St. Bartholomaei (Demmin), Mecklenburg-Vorpommern